Пе́куринен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пекуринен, Арндт (1905—1941) — финский пацифист.
  (1883—1971) — финский писатель.